Влади́мир Оле́гович Лешо́нок (14 августа 1984, Омск) — российский футболист, полузащитник клуба «Иртыш».

Карьера 
Воспитанник омской школы «Молния».

В 2003 году перешёл в ярославский «Шинник», но за основной состав не сыграл ни разу, а уже через полгода присоединился к московскому «Спартаку». В составе «Спартака» в сезоне 2004 провёл 10 игр в чемпионате России, 1 игру в розыгрыше Кубка России, участвовал в 5 играх и забил 1 гол в Кубке Интертото.

В 2005 году выступал за фарм-клуб московского «Спартака» — челябинский «Спартак», проведя в первом дивизионе 36 матчей и забив 2 гола.

В 2006 году был арендован белгородским «Салютом-Энергией», за который в 25 матчах первого дивизиона забил 2 гола.

В 2007 году подписал контракт с «Аланией». За клуб из Владикавказа выступал на протяжении двух сезонов, после чего вернулся в «Салют», где провёл ещё полтора года карьеры.

Летом 2010 года пополнил состав футбольного клуба «Краснодар», где в итоге отыграл лишь половину сезона.

29 декабря 2010 года подписал контракт с красноярским клубом «Металлург-Енисей». В дебютном сезоне в составе клуба из Красноярска Лешонок принял участие в 40 матчах первенства ФНЛ и отметился 7 голами. В сезоне 2012/13 в 27 матчах забил 3 гола в первенстве ФНЛ, а в сезоне 2013/14 — в 21 матче 6 голов.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Енисея»

Футболисты России
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак» Нижний Новгород
Игроки ФК «Салют» Белгород
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Иртыш» Омск